У́лица Арлозо́ров — название улиц в различных населённых пунктах Израиля, названных в честь сионистского деятеля Хаима Арлозорова.

 Улица Арлозоров — улица в Иерусалиме.
 Улица Арлозоров — улица в Тель-Авиве.
 Улица Арлозоров — улица в Хайфе.